Star Wars: Revelations è un fan film, creato da fan della saga di Star Wars, della durata di 47 minuti e 13 secondi, realizzato con un costo di produzione finale compreso tra i 15.000 e 20.000 dollari e pubblicato il 17 aprile 2005.

È stato prodotto da Panic Struck Productions ed è disponibile per il download su TheForce.net, iFilm e sul sito Web di Panic Struck.

Il film si svolge tra La vendetta dei Sith e Una nuova speranza e spiega perché l'Ordine Jedi si estinse nella trilogia originale.

Star Wars: Revelations ha ottenuto il plauso della critica per la qualità della sua computer grafica e l'alto valore di produzione per un fan film.

Trama 
Star Wars: Revelations è stato scritto e prodotto prima della première de La vendetta dei Sith, e inevitabilmente ci sono state discrepanze tra gli eventi che i registi ipotizzarono sarebbero emersi in La vendetta dei Sith e ciò che alla fine è stato rappresentato nel film finito di Lucas. Molte di queste incongruenze ruotano attorno alla cronologia della distruzione dell'ordine Jedi.

La distruzione del tempio degli Jedi è stata devastante. Accusando l'ormai defunta Confederazione dei sistemi indipendenti dell'attacco, l'imperatore Palpatine dichiara la legge marziale su Coruscant. Mentre la presenza imperiale si diffonde alla maggior parte dei sistemi, Palpatine definisce inefficace l'ordine Jedi sparso. Le loro proteste sono denunciate come tradimento, tutti i Jedi sono dichiarati traditori e ora sono fuggitivi dell'Impero.

Il film è incentrato su Zhanna, una delle mani dell'Imperatore, e su Taryn Anwar, un veggente che aveva aiutato Zhanna a cacciare gli Jedi senza sapere che Zhanna si era rivolto al lato oscuro. Taryn cerca di riscattarsi; le sue visioni la portano a un pericoloso artefatto Jedi antico, detto per dare al portatore un grande potere.

Produzione 
La produzione del film è iniziata nel 2003, con un cast e una troupe di quasi 200 persone.

Diverse scene sono state girate sul posto, inclusa la lunga sequenza climatica, girata nelle Shenandoah Caverns per tre notti, mentre la produzione si è basata molto su effetti speciali e la maggior parte delle altre scene sono in compositing. Gli effetti speciali sono stati fatti da un gruppo sparso di artisti in tutto il mondo, lavorando su piattaforme diverse e messi insieme in post-produzione.

Colonna sonora 
Chris Bouchard ha composto una colonna sonora originale che utilizza alcuni temi di Star Wars.

Distribuzione 
Un'immagine DVD scaricabile di Revelations è stata pubblicata non molto tempo dopo il suo debutto su Internet.

Inizialmente, il film è stato distribuito tramite QuickTime, Windows Media Player e molti altri formati di file. Il download viene offerto tramite il programma di condivisione file BitTorrent, a causa delle grandi dimensioni dei file. Il film è stato reso disponibile gratuitamente per il download online a partire dal 19 aprile 2005, e in effetti il volume era così pesante che il sito dei fan di Star Wars TheForce.Net è stato costretto a interrompere temporaneamente l'offerta dopo due giorni perché ha sovraccaricato la larghezza di banda.

Per l'uscita del DVD, l'immagine del DVD è stata distribuita dal sito ufficiale, gratuitamente, proprio come il film. Insieme ai file del disco, gli utenti possono scaricare le copertine per la loro custodia per DVD. Gli utenti possono scaricare l'intero film, oltre a un secondo disco di funzionalità bonus.

È disponibile anche una versione DIVX 6 per fornire le stesse funzionalità del DVD, come la selezione dei capitoli, i sottotitoli, i commenti del regista e simili, senza file di grandi dimensioni.

Accoglienza 
Sebbene sia stato generalmente considerato un eccellente fan film, non è stato possibile iscriversi ai The Official Star Wars Fan Film Awards perché era molto più lungo del termine di tempo massimo del concorso e perché Lucasfilm accetta solo parodie o documentari come parte del concorso: per motivi legali, non possono permettere ai fan fiction di partecipare al concorso.

Il sito di film online indipendente iFilm ha anche reso disponibili per il download Revelations a partire dal 23 aprile 2005. Entro due settimane dalla messa a disposizione online del film, è stato scaricato quasi un milione di volte.

Canonicità 
I fan film per definizione non sono considerati canonici. George Lucas, ha detto quanto apprezzi il lavoro e le idee dei suoi fan sui fan film in generale, e si diverte a guardarli, incoraggiando produzioni come queste.

Critica 
Poco dopo la prima del film nell'aprile 2005, il regista, Shane Felux, è apparso in molte notizie e talk show che promuovono il film, in particolare Anderson Cooper 360° della CNN e Connected: Coast to Coast  della MSNBC con Ron Reagan e Monica Crowley.

Per la maggior parte, i media hanno elogiato il film, soprattutto per i suoi effetti speciali e la sua storia. Altri hanno notato che il film era piuttosto ambizioso per una produzione nel suo genere. Alcuni hanno persino paragonato la produzione e l'ambizione del film a quella del film originale di Star Wars, Una nuova speranza.

Riconoscimenti 
 2005 – Balticon Film Festival 
Miglior film 
 2005 – Star Walking Film Festival (Australia)
Miglior live action, scenografia, montaggio, effetti visivi e migliore attrice (Gina Hernandez) 
 2005 – MassBay Film Festival
Migliore Fan film

Note

Voci correlate 
Fan film
Guerre stellari

Collegamenti esterni 
 
 Sito ufficiale
REVELATIONS The Official Fanzine 
 Maggiori informazioni 
 Intervista a Shane Felux
 'Star Wars' fan has 'Revelations' su USA Today

Film di fantascienza
Fan film
Film direct-to-video
Opere basate su Guerre stellari